Dewey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dewey Township (Indiana)
 Dewey Township (Minnesota)
 Dewey Township (North Dakota)
 Dewey Township (Dewey County, Oklahoma)
 Dewey Township (Oklahoma County, Oklahoma)
 Dewey Township (Roger Mills County, Oklahoma)